Prvo izdanje Ljetne lige prvaka, održanom u kolovozu 1969. godine je osvojio beogradski Partizan.

Ljestvica

Izvori 
 strategija.org Fudbalski turniri: Letnja liga šampiona, pristupljeno 21. rujna 2014.

1969